Charles Vos (beeldhouwer), een Nederlandse beeldhouwer
Charles Vos (kunstenaar), een veelzijdig figuur uit de Brusselse kunstwereld rond 1900